Били Пайпър () е британска актриса и певица.

Биография 
Родена е в Суиндън, графство Уилтшър, Великобритания на 22 септември 1982 г.

Известна е най-вече с ролите си на Роуз Тайлър в британския научнофантастичен сериал „Доктор Кой“ и на Хана Бакстър в британско-американската продукция „Тайният дневник на една компаньонка“.

В Обединеното кралство е известна и като поп изпълнителка от края на 1990-те с общо три песни, стигнали до първо място в класацията за най-добри сингли. През 2007 г. списание Broadcast поставя Пайпър на шесто място в годишната класация за най-влиятелни телевизионни личности във Великобритания. Пайпър не развива паралелно музикалната си и актьорската си кариера, а приключва през 2003 с пеенето, за да стартира изявите си като актриса.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 

Английски актьори и актриси
Английски певци
Уилтшър